L'Île des brigadiers est le septième album des aventures de Philémon, paru en 1975.

Synopsis
Félicien est persuadé de pouvoir ramener Barthélémy sur son île de l'Océan Atlantique. Une corde enchantée l'emmène ainsi que Philémon, mais une fois encore, ils ne semblent pas sur la bonne lettre. Ils sont capturés par des marionnettes géantes représentant le gendarme de Guignol. Le brigadier les considère comme des bibelots, il les amène chez lui et les pose sur sa cheminée, devant un sablier. Mais quand il dort, débarrassé de son costume, le brigadier n'est plus qu'une main nue.

Personnages principaux
Philémon
Barthélémy
Oncle Félicien
Le manu-manu
L'enfant manu-manu

Publication
L'histoire paraît en 1971 dans Pilote, des numéros 604 à 625. L'album n'est publié qu'en 1975. La couverture représente au premier plan une marionnette-brigadier et au fond Philémon et Barthélémy chevauchant un manu-manu. L'album est réédité avec une nouvelle couverture montrant au premier plan le manu-manu chevauché par Philémon.

En 1979 paraît un album qui reprend le manu-manu en dehors de la série, Le Manu Manu et autres histoires naturelles et sociales.

Notes

Album de Philémon
Album de bande dessinée sorti en 1975